В этом списке представлены все иностранные футболисты, которые когда-либо играли за ФК «Уфа».

В статистике представлены матчи и голы только в национальном первенстве.

Данные на 4 июня 2022 года.

См. также 
 Список легионеров чемпионата России по футболу

Ссылки 
Игроки ФК «Уфа»
Уфа
Уфа